Nove unità della Royal Navy hanno portato il nome HMS Speedy:

HMS Speedy (1782)  – brigantino da 14 cannoni varato nel 1782. Venne catturato dai francesi nel 1794, ripreso l'anno successivo e catturato nuovamente nel 1801.
HMS Speedy (1798)  – cannoniera varata nel 1798 e demolita nel 1804, prestò servizio nei laghi del Canada.
HMS Speedy (1803)  – sloop comprato nel 1803 e venduto nel 1818.
HMS Speedy (1828)  – cutter da sei cannoni varato nel 1828, trasformato in una chiatta nel 1853 e demolito nel 1866.
HMS Speedy (1860)  – cannoniera varata nel 1860 e demolita nel 1899.
HMS Speedy (1893)  – cannoniera varata nel 1893 e affondata nell'Humber nel 1914, dopo aver colpito una mina.
HMS Speedy (1918)  – cacciatorpediniere della classe S varato nel 1918 e affondato nel 1922 dopo una collisione con un rimorchiatore nel Mar di Marmara
HMS Speedy (J17)  – cacciamine della classe Halcyon varato nel 1938 e venduto nel 1946.
HMS Speedy (1979)  – aliscafo varato nel 1979 e passato nel 1986 nella marina mercantile.

Speedy